C3H7O6P – formula molecolare del diidrossiacetone fosfato
C3H7O6P – formula molecolare del gliceraldeide-3-fosfato

Formule molecolari